Кири́лл Медве́дев:
 Медведев, Кирилл Васильевич (1887—1958) — советский партийный и государственный деятель.
 Медведев, Кирилл Феликсович (род. 1975) — российский поэт, переводчик, критик, политический активист.